Tri-Cities, Tricity és Tri-City lehetséges jelentései:

 Amerikai Egyesült Államok
 Tri-Cities (Illinois)
 Tri-Cities (Michigan)
 Tri-Cities (Nebraska)
 Tri-Cities (New Hampshire)
 Tri-Cities (Oklahoma)
 Tri-Cities (Tennessee)
 Tri-Cities (Virginia)
 Tri-Cities (Washington)

 Tri-City (Kalifornia)
 Tri-City (Oregon)

 India
 Raipur Tricity
 Warangal Tri-City

 Lengyelország
 Tricity (Lengyelország)
 Kashubian Tricity

 Nepál
 Tricity (Nepál)